— посёлок в Японии, находящийся в уезде Осика префектуры Мияги. . Был полностью разрушен цунами 11 марта 2011 г.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Мияги региона Тохоку. С ним граничит город Исиномаки. Онагава — портовый город у места пересечения двух океанических течений. На территории города находится АЭС Онагава.

Демография 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается криптомерия, цветком — цветок сакуры, птицей — Larus crassirostris.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Мияги